Phoinike (griechisch , lateinisch Phoenice) bezeichnet:

in der antiken Geographie:
 Phönizien, das Siedlungsgebiet der Phönizier an der östlichen Mittelmeerküste
 Phoenice (Provinz), eine römische Provinz im heutigen Libanon
 Phoinike, Stadt in Epirus, die Ruinen liegen beim heutigen Finiq nahe Delvina in Albanien
 Phoenice (Insel), eine Insel vor der gallischen Südküste, vielleicht eine der Iles d’Hyères (Plinius 3,5)

Außerdem:
 in der antiken Astronomie den Polarstern
 Titularbistum Phoenice, ein auf die Stadt in Epirus zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche